45-я армия ВВС и ПВО (45 А ВВС и ПВО) — оперативное объединение  в составе Северного флота. Преемник морской авиации Северного флота.

История  

45-я армия ВВС и ПВО Северного Флота (войсковая часть 06351) сформирована в декабре 2015 года на основе распоряжения Президента РФ в целях усилению системы контроля воздушной обстановки в Арктической зоне.

Палубная авиация 45-й армии ВВС и ПВО принимала участие в военной операции России в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года, с борта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», лётчики выполнили 420 боевых вылетов, 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно-транспортного обеспечения. Уничтожено более 1000 объектов террористов.

Штаб расположен в г. Североморск. Армия входит в состав объединённого стратегического командования «Северный флот».

В 2018 году Северный Флот возобновил воздушное патрулирование Арктики. В феврале 2019 года стало известно, что Минобороны России планирует значительно увеличить боевую мощь Северного Флота и развернуть две эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31 в Мурманской области.

Состав 
 Штаб, в/ч 06351 (г. Североморск, пгт. Сафоново)
 1-я дивизия ПВО, в/ч 03123 (г. Североморск):
 531-й гвардейский зенитный ракетный Невельско-Берлинский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, в/ч 70148 (Мурманская обл., г. Полярный): - управление, АКП,  2 дивизиона по 12 ед. ПУ ЗРК С-400, 1 дивизион - 6 ед. ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1"
 583-й зенитный ракетный Краснознамённый полк, в/ч 36226 (Мурманская обл., г. Оленегорск.):- управление, АКП, 2 дивизиона (12 ед. ПУ ЗРК С-300ПМ,  12 ед. ПУ ЗРК С-300ПС);
 1528-й зенитный ракетный ордена Красной Звезды полк, в/ч 92485 (Архангельская обл., г. Северодвинск):- управление, АКП, 3 дивизиона по 12 ед. ЗРК С-300ПС. На 2018 год запланирована поставка одного дивизиона (8 ПУ) ЗРК С-400;
 331-й радиотехнический полк, в/ч 36138 (г. Североморск, пос. Щукозеро);
 332-й радиотехнический полк, в/ч 21514 (г. Архангельск)
 223-й узел связи, в/ч 03122, (Мурманская обл., г.Североморск);
 877-й пункт наведения авиации, в/ч 92603 (Мурманская обл., г. Заполярный);
 1539-й отдельный радиорелейный батальон, в/ч 03777 (Мурманская обл., г. Североморск);
 3-я дивизия ПВО
 33-й зенитный ракетный полк, в/ч 23662 (аэродром Рогачёво, Новая Земля): - 2 дивизиона по 12 ед. ЗРК С-300ПМ , 1 дивизион по 12 ед. ЗРК С-400
 414-й гвардейский зенитный ракетный Брестский Краснознамённый полк (Тикси, Республика Саха) (2 дивизиона С-300ПС)
 Н-й зенитный ракетный полк (п. Диксон) (планируется после 2020 года)
 98-й отдельный гвардейский смешанный авиационный Висленский Краснознамённый, ордена Кутузова полк, в/ч 75385 (аэродром Мончегорск: 12 Су-24М, 12 Су-24МР
 174-й гвардейский истребительный авиационный Печенгский Краснознамённый полк имени Б. Ф. Сафонова, (аэродром Мончегорск): 20 МиГ-31БМ, Вступление в строй в 2019 году
 100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк, в/ч 61287 (п. Североморск, аэродром Северомоск-3, Мурманская обл.): МиГ-29К, МиГ-29КУБ
 279-й отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознамённый полк имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова,в/ч 98613 (п. Североморск, аэродром Северомоск-3, Мурманская обл.): Су-33, Су-30СМ, Су-25УТГ
 403-й отдельный смешанный авиационный полк, в/ч 49324 (г. Североморск, аэродром Североморск-1, Мурманская обл.): Ил-38,Ил-20РТ,Ил-22М,Ан-12,Ан-26,Ту-134
противолодочная авиационная эскадрилья дальнего действия, в/ч 49324 -к (п. Федотово, аэродром Кипелово, Вологодская обл.): Ту-142МР, Ту-142МК
 830-й отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк, в/ч 87268 (г. Североморск, аэродром Северомоск-1, Мурманская обл.): Ка-27, Ка-29, Ка-31
 216-й полк БПЛА (г. Североморск, аэродром Североморск-1, Мурманская обл.)
 89-е отдельное авиационное звено (г. Архангельск, аэропорт Талаги): 2 ед. Ан-26, 2 ед. Ми-8МТВ-5 
 авиационная комендатура (Архангельская обл., г. Мирный, аэродром Плесецк)
 авиационная комендатура (Архангельская область, архипелаг Новая Земля, п. Рогачево, аэродром Амдерма-2).
 авиационная комендатура (архипелаг Земля Франца-Иосифа, остров Земля Александры, аэродром Нагурское).
 авиационная комендатура (архипелаг Северная Земля, остров Средний,аэродром Средний).
 авиационная комендатура (архипелаг Новосибирских островов, остров Котельный, аэродром Темп).

Командующий 
 генерал-лейтенант Александр Отрощенко (2015 — )

Примечания

Ссылки 
 Воздушно-Космические Силы. 45-я армия ВВС и ПВО

Появились в 2015 году в России
Воинские части и формирования, созданные в 2015 году
Армии ВВС и ПВО России
А